Prolaena (Пролаена — „први плашт”) је изумрли род плаценталних сисара из изумрле породице Limnocyonidae, који је у периоду средњег еоцена настањивао подручје Азије.

Етимологија назива

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Prolaena.

Временска распрострањенст рода Prolaena унутар породице Limnocyonidae

Види још 
 Класификација сисара
 Limnocyonidae

Референце 

Hyaenodonta
Изумрли сисари Азије